El término chanfle puede hacer referencia a:

 Chanfle, rosca o efecto; técnica de patear la pelota de tal manera que este describa una trayectoria curva o comba, y cuyo invento se le atribuye al futbolista brasileño Arthur Friedenreich.
 El Chanfle, película protagonizada por Chespirito.
 El Chanfle 2, película protagonizada por Chespirito.